Rosenhain ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Rosenhain (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Rosenhain (Löbau), Ortsteil der Stadt Löbau, Landkreis Görlitz, Sachsen
 ein poetischer Ort in Christoph Martin Wielands Werk „Das Hexameron von Rosenhain“
in Österreich
 ein beliebter innerstädtischer Ausflugsort sowie ein Café in Geidorf, dem III. Grazer Stadtbezirk
in Polen
 Godzikowice (ehemals Rosenhain im Landkreis Ohlau, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Oława
 Róża (ehemals Rosenhain im Landkreis Rosenberg i. Westpr., Danzig-Westpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Susz
 Zarośle (ehemals Rosenhain im Landkreis Strasburg i. Westpr., Danzig-Westpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Bobrowo
in Tschechien
 die deutsche Bezeichnung für den Ortsteil Rožany in der tschechischen Stadt Šluknov

Rosenhain ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Rosenhain (1813–1894), deutscher Komponist
 Johann Georg Rosenhain (1816–1887), deutscher Mathematiker
 Eduard Rosenhain (1818–1861), deutscher Komponist
 Walter Rosenhain (1875–1934), australischer Metallurg deutscher Herkunft

Rosenhain ist der Name bzw. eine Namensversion folgender Adelsgeschlechter:
 Rosenhain
 Rosenhagen

Siehe auch:
 Rosenhayn
 Rosarium